Сесилия Габриэла Вера Сандоваль (; ) — мексиканская актриса, снимающаяся в телесериалах, а также в театре и кино.

Биография 
Родилась 9 января 1962 года в мексиканском штате Мичоакан. С детства мечтала стать актрисой и её мечта осуществилась вскоре после рождения — в 11-ти летнем возрасте юная актриса дебютировала в качестве мастера дубляжа, озвучив роль ветеринарки в мультсериале «Улица Сезам», после чего её стали приглашать в кино и сериалы. В качестве актрисы дебютировала в 1985 году в сериале «Никто, кроме тебя» и по состоянию на сегодняшний день на её счету 39 работ — 3 фильма, 1 сериальный ситком и 35 сериалов.

Личная жизнь 
Сесилия Габриэла вышла замуж за мексиканского актёра Марко Уриеля и прожила с ним 17 лет. В 2010 году супруги развелись из-за сильно избыточного веса супруга. У семейной пары была дочь, Регина Уриель.

Театральные постановки 
 Эльза и Фрэд
 2009 — 12 женщин в борьбе

Фильмография

Актриса

Сериалы Televisa 
 1985 — Никто, кроме тебя — Мария Хосе
 1985 — Пожить немножко — секретарша Грегорио
 1987—88 — Дикая Роза — Ингрид
 1988 — Грех Оюки — Юрико
 1989 — Карусель — Роксана де дель Сальто
 1989 — Цветок и корица
 1990 — Моя маленькая Соледад — Клара
 1991 — Валерия и Максимилиано — Дульсе Ландеро
 1993 — Последняя надежда — Дженнифер
 1994 — Кристальная империя — Эстер Ломбардо
 1995 — Акапулько, тело и душа — Синтия
 1995 — На одно лицо — Магдалена
 1997 — Любимый враг — Сесилия
 1998 — Живу ради Елены — Чело
 2000—01 — Личико ангела — Виктория Монтесинос
 2000—01 — Цена твоей любви — Хулия
 2002 — Команда спасения — Рехина Онтиверос
 2002—03 — Таковы эти женщины — Виолета Сармона де Авила
 2003 — Моя любимая девчонка — Консуэло Агилар
 2003 — Дом с приведениями — Мерседес Домингес (#2)
 2004 — Весёлая больница — мать
 2005—07 — Мачеха — Даниэла Риверо
 2006 — Раны любви — Берта (в титрах не указана)
 2007 — Девочки, как вы — Вероника Васкес
 2008—09 — Благородные мошенники
 2008—10 — Женщины-убийцы — Сусана Сааведра
 2008—09 — Клянусь, что люблю тебя — Леонора де Ласкано
 2008—09 — Завтра — это навсегда — Алтаграсия Елисальде
 2008—09 — Осторожно с ангелом — камео
 2009—12 — Мы все к чему-то привязаны
 2010—11 — Полная любви — Камила «Муньеко» Риверо
 2012 — Кусочек неба — Исабель
 2013 — Лгать, чтобы жить

Сериалы свыше 2-х сезонов 
 1985—2007 — Женщина, случаи из реальной жизни (22 сезона)
 2011 —  — Как говорится — Адриана (4 сезона)

Фильмы 
 2005 — Последняя ночь — Глория

Актриса дубляжа

Мультсериалы и детские ТВ-передачи 
 1973—2009 — Улица Сезам — ветеринарка

Награды и премии

TVyNovelas 
 1989 — Лучшее женское откровение — «Грех Оюки» (номинация)
 1999 — Лучшая актриса 2-го плана — «Живу ради Елены» (номинация)
 2014 — Лучшая актриса 2-го плана — «Лгать, чтобы жить» (номинация)

Примечания

Ссылки 
 Сесилия Габриэла  на сайте Alma-latina.net

Дети-актёры Мексики
Киноактрисы Мексики